Europese Muntslang: een Europees economisch hulpmiddel
 Muntslang (dier): De Nederlandse naam voor de slangensoort Hemorrhois nummifer